Spojení písmen D a F může mít různé významy:

DF 
 BR-DF – kód ISO 3166-2 pro Federální distrikt
 Dansk Folkeparti – dánská lidová strana
 IATA kód společnosti AeBal
 Dwarf Fortress – freewarová počítačová hra

df 
 df (Unix) – příkaz